Jeroglífico (del griego hierós "sagrado", y glyphós "escrito") hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Escritura 
 Jeroglíficos egipcios, tipo de escritura de la civilización del Antiguo Egipto. 
 Jeroglífico cretense, sistema de escritura silábico del siglo XX a. C.
 Jeroglíficos Micmac, sistema de escritura logográfico con elementos fonéticos de indios nativos americanos Micmac.
 Jeroglíficos de Anatolia, sistema de escritura logográfico de los luvitas.
 Jeroglífico, por extensión, se utiliza para los glifos de la escritura maya, la escritura mexica y para cualquier escritura logográfica (como el tenevil) o de difícil o enigmática interpretación (como la escritura del Indo).
 Jeroglíficos policonsonánticos
 Jeroglíficos de los dioses egipcios
 Lista de Gardiner (Aa) jeroglíficos sin clasificar
 Transliteración de los jeroglíficos

Lugares 
Escalinata de los Jeroglíficos, en Copán, Honduras.

Ocio 
 Jeroglífico (pasatiempo), tipo de acertijo lógico.

Naturaleza 
 Antílope jeroglífico (Tragelaphus scriptus), una especie africana de mamífero artiodáctilo.